Let Us Burn - Elements & Hydra Live in Concert est le troisième album live du groupe néerlandais de metal symphonique Within Temptation, sorti le  sur le label Bertelsmann et enregistré au Palais des Sports d'Anvers le  et au Heineken Music Hall d'Amsterdam le .

Pistes de l'album

Notes et références 

Album de Within Temptation
Album publié par Bertelsmann
Album live sorti en 2014
Vidéo de musique